pełzacze (Certhiidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych
 pełzacze – żeglarstwo